Хары-бюльбюль () — международный фольклорный фестиваль, который с мая 1989 года по 1991 ежегодно проводился в Шуше и других городах Карабаха. Восстановлен в мае 2021 года. Носит название цветущей в мае в Шуше офрис кавказской, которую в Азербайджане называют «Хары-бюльбюль».

История

Первый фестиваль 
Фестиваль «Хары-бюльбюль» был создан по инициативе министра культуры Азербайджанской ССР Полада Бюльбюль-оглы. 1-й фестиваль был приурочен к 100-летию обучавшегося искусству мугама в Шуше азербайджанского певца-ханенде Сеида Шушинского. Подготовка к нему началась ещё в начале 1989 года. Фестиваль был проведён в мае этого же года, в период цветения в Шуше Хары бюльбюль.

Помимо местных исполнителей в фестивале 1989 года участвовали также музыкальные коллективы из Киргизской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР, Литовской ССР, Белорусской ССР. Всего в фестивале приняло участие около 100 человек. Концерты проходили на 7 площадках, построенных на поляне Джыдыр дюзю. Открылся фестиваль выступлением молодых певцов-ханенде в возрасте 12-15 лет, исполнивших мугам «Карабахская шикесте». В первый день фестиваля проходили также скачки на карабахских скакунах. Зрителями первого фестиваля были в основном жители Шуши.

В рамках фестиваля в Шуше проходили также соревнования по борьбе.

Фестивали 1990 и 1991 годов 
В 1990 году фестиваль «Хары-бюльбюль» получил статус международного. Сюда были приглашены фольклорные коллективы из таких зарубежных стран, как Нидерланды, Германия, Израиль, Турция, что вызвало большой ажиотаж среди публики. В связи с тем, что из-за начавшегося Карабахского конфликта в Шуше было сложное положение, основной концерт был проведён в Агдаме. Среди выступавших особо выделялся Гадир Рустамов, спевший композицию «Сона бюльбюллер». Некоторые концерты в рамках фестиваля прошли также в других городах Карабаха, в Барде и Агджабеди. В общем на фестивале участвовало около 170 человек из разных стран мира.

3-й фестиваль состоялся в 1991 году. На этом мероприятии приняло участие около 300 человек из 25 стран. К странам-участницам прошлых лет добавились артисты из Америки и Австралии. По словам Полада Бюльбюль-оглы, это был самый успешный фестиваль. Штаб фестиваля находился в городе Мингечевир, откуда участники выезжали в Карабах. Из-за большого числа зрителей концерты в рамках фестиваля проходили на стадионах.

Финальные концерты 1990-1991 гг. состоялись во Дворце Республики в Баку.

Отмена фестиваля и дальнейшая история 
4-й фестиваль 1992 года должен был стартовать 15 мая и должен был стать самым масштабным. На нём планировалось участие около 500 человек из более чем 30 стран мира. Однако фестиваль был отменён из-за начавшейся Карабахской войны и взятии города Шуша армянскими силами 8 мая.

8 ноября 2020 года в результате боевых действий Азербайджан восстановил контроль над Шушой, что было закреплено 10 ноября трёхсторонним заявлением Азербайджана, Армении и России. В январе 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым напомнил о необходимости возрождения в Шуше фестиваля «Хары бюльбюль», заявив, что в ближайшее время будет воссоздана традиция этого фольклорного фестиваля.

Первый после 30-летнего перерыва фестиваль прошёл 12—13 мая 2021 года на Джыдыр дюзю в Шуше. Фестиваль был организован Фондом Гейдара Алиева. В первый день на фестивале выступили музыкальные и танцевальные коллективы народов Азербайджана, были продемонстрированы видеоролики с исполнениями азербайджанских певцов Бюль-Бюля, Сеида Шушинского, Хана Шушинского, Рашида Бейбутова, Шовкет Алекперовой, снятые в разные годы в Шуше. Во второй день на фестивали были представлены классические музыкальные произведения азербайджанских композиторов. Концерт был открыт увертюрой из оперы Кёроглы в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра и Азербайджанской государственной хоровой капеллы. Затем на сцене выступили Эльчин Азизов, Динара Алиева, Юсиф Эйвазов, Азерин, Самир Джафаров, Сахиб Пашазаде (тар), Джейла Сеидова (скрипка), Азер Рзазаде, Сельджан Насибли и другие. На концерте также выступили Алим и Фаргана Гасымовы, которые исполнили «Карабах шикестеси».

12—14 мая 2022 года состоялся пятый по счёту фестиваль. В нём приняли участие различные государственные и региональные музыкальные и танцевальные коллективы Азербайджана, а также творческие коллективы из Франции, Болгарии, Турции, Грузии, Узбекистана, Пакистана, Египта, Туниса и Мали.

Примечания

Ссылки 
 Сливающийся с историей Международный фестиваль "Хары бюльбюль" в Шуше
 Azerbaijan: Shusha welcomes the 5th International Folklore Festival

Музыкальные фестивали Азербайджана‎
Культура Шуши